Павлі́вка — село в Україні, у Чернігівському районі Чернігівської області. Населення становить 879 осіб. Орган місцевого самоврядування — Трисвятськослобідська сільська рада.

Галерея

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Чернігівська область)

Посилання 
 Погода в селі Павлівка 

Села Чернігівської області